Бризен може бити:

 Бризен (Марк), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Одер-Шпре.
 Бризен (Шпревалд), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Шпре-Најсе.